B20 ou B-20 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Berezin B-20, un Canon automatique soviétique ;
 Blackburn B-20, un avion expérimental de 1940 ;
 Boeing Y1B-20, un projet de bombardier américain.

Médecine   
 Immunodéficience humaine virale, à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Automobiles
 Moteur Honda B20, un moteur automobile du constructeur japonais Honda.

Carburants
 Carburant B20, dénomination du biogazole ou biodiesel contenant 20 % de biocarburant (huile végétale ou animale, y compris huiles de cuisson usagées). Les 80 % restants sont constitués par le gazole ou pétrodiesel.

Routes et autoroutes
  Bundesstraße 20, route fédérale allemande reliant Königssee à la frontière tchèque ;
   Route chypriote B20, située à Paphos ;
  Autoroute espagnole B-20 reliant Montgat à L'Hospitalet de Llobregat.

Télécommunications 
 B20, une bande de fréquence de la LTE.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres